Niemcy
 Hauenstein – dzielnica Laufenburg (Baden)
 Hauenstein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Hauenstein – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

 Osoby
 Hans Hauenstein – austriacki pisarz
 Kurt Hauenstein – austriacki muzyk

 Inne
 Hauenstein – hrabstwo

 Zobacz też
 Hauenstein-Ifenthal
 Oberer Hauenstein
 Unterer Hauenstein